Assedio di Rheinberg – assedio che si svolse dal 13 agosto 1586 al 3 febbraio 1590 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Rheinberg – assedio che si svolse dal 9 al 19 agosto 1597 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Rheinberg – assedio che si svolse dal 12 giugno al 2 agosto 1601 nel corso della guerra degli ottant'anni